77-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2004 год состоялась 27 февраля 2005 года в театре «Кодак» (Голливуд, Лос-Анджелес, Калифорния).

Кандидаты на получение «Оскара» были оглашены 25 января 2005. Лидером по числу номинаций (11) стал фильм «Авиатор» Мартина Скорсезе. По 7 номинаций получили фильмы: «Малышка на миллион» Клинта Иствуда и «Волшебная страна» Марка Форстера. Ведущим церемонии стал актёр-комик Крис Рок.

Фильмы, получившие несколько номинаций

Другие категории

Специальные награды 
{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="280px"|Награда
! Лауреаты
|-
|<center>'Премия за выдающиеся заслуги в кинематографе (Почётный «Оскар»)
| — В знак признания его вклада в киноискусство, отмеченного плодотворным сотрудничеством со сценаристами и исполнителями. (In recognition of his brilliant services to screenwriters, performers and the art of the motion picture.)
|-
|<center>Награда имени Джина Хершолта
|
|-
|<center>Award of Commendation
| — For his lifetime achievement in the science and technology of image compositing for motion pictures as exemplified by his significant contributions to the development of the Ultra Violet and the 'bluescreen' compositing processes.
|-
|}

 См. также 
 «Золотой глобус» 2005 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
 BAFTA 2005 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 «Сезар» 2005 (премия Французской академии искусств и технологий кинематографа)
 «Сатурн» 2005 (премия Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)
 Премия Гильдии киноактёров США 2005 (премия Гильдии киноактёров США)
 «Золотая малина» 2005 ''(премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)

Примечания

Ссылки 
 Лауреаты и номинанты 77-й церемонии на официальном сайте американской киноакадемии 
 Лауреаты и номинанты премии «Оскар» в 2005 году на сайте IMDb 
 Организаторы и участники 77-й церемонии на сайте IMDb 
 База данных американской киноакадемии

2005
2005
05
Кинопремии 2005 года
2005 год в Калифорнии